Święty Gondulf (także Gondulphus, Gundulfus, Gondulf lub Gondon)
 św. Gondulf z Tongeren (Gondulf z Maastricht) – biskup Maastricht
 św. Gondulf z Berry (zm. ok. VIII w.) – arcybiskup Mediolanu
 św. Gondulf z Metz (zm. 823) – biskup Metz

Linki zewnętrzne 
 http://www.newadvent.org/cathen/06633a.htm